Chan Hao-ching e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo ma la Mladenovic non ha partecipato a questa edizione del torneo. Chan ha fatto coppia con Chan Yung-jan venendo sconfitte al primo turno.

Il doppio del torneo di tennis OEC Taipei Ladies Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Caroline Garcia e Jaroslava Švedova hanno sconfitto in finale Anna-Lena Friedsam e Alison Van Uytvanck per 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Kimiko Date-Krumm /  Zhang Shuai (primo turno)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (primo turno)

  Petra Martić /  Zheng Saisai (semifinale) 
  Iryna Burjačok /  Katarzyna Piter (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

OEC Taipei Ladies Open 2013